Мібу (Кіото)
Мібу (Тотіґі)